Шекхупура:

 Шекхупура — город в провинции Пенджаб (Пакистан).
 Шекхупура — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.